Vallejo kan syfta på:

Personer
Antonio Buero Vallejo, en spansk dramatiker
Boris Vallejo, en Peru-född amerikansk målare
César Vallejo, en peruansk poet
Manuel Mejía Vallejo, författare

Geografi

Mexiko 

 Vallejo, Mexiko, Sinaloa, Ahome,

USA 

 Vallejo, Kalifornien, ort, Solano County,